Margaret de Bohun ist der Name folgender Personen:

* Margaret de Bohun (Adlige) (1121–1196/1197), englische Adlige
 Margaret de Bohun, Ehename von Margaret of Huntington (1140–1201), anglonormannische Adlige
 Margaret de Bohun, Countess of Devon (1311–1391), englische Adlige